

Geografia

Francia 
 Hausen – antico nome tedesco di Houssen, comune nel dipartimento dell'Alto Reno (Grand Est)

Germania

Comuni 
 Hausen – comune nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)
 Hausen – comune nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)
 Hausen – comune nel distretto della Bassa Franconia, circondario di Miltenberg (Baviera)
 Hausen – comune nel distretto della Bassa Franconia, circondario del Rhön-Grabfeld (Baviera)
 Hausen – comune nel circondario di Birkenfeld (Renania-Palatinato)
 Hausen – comune nel circondario di Neuwied (Renania-Palatinato)
 Hausen – frazione del comune di Niederorschel (Turingia)
 Hausen am Bussen – comune nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)
 Hausen am Tann – comune nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)
 Hausen bei Würzburg – comune nel distretto della Bassa Franconia (Baviera)
 Hausen im Wiesental – comune nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)
 Hausen ob Verena – comune nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)

Ex comuni, frazioni e quartieri 
 Hausen – ex comune ora frazione di Aindling, comune nel distretto della Svevia (Baviera)
 Hausen – frazione di Bad Dürkheim, città nel circondario di Bad Dürkheim (Renania-Palatinato)
 Hausen – ex comune ora frazione di Bad Kissingen, città nel distretto della Bassa Franconia (Baviera)
 Hausen – ex comune ora frazione di Bad Staffelstein, città nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)
 Hausen – frazione di Bufleben, comune nel circondario di Gotha (Turingia)
 Hausen – ex comune ora frazione di Dillingen an der Donau, città nel distretto della Svevia (Baviera)
 Hausen – frazione di Eitorf, comune nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Hausen – ex comune ora frazione di Ellzee, comune nel distretto della Svevia (Baviera)
 Hausen – quartiere di Francoforte sul Meno, città nel distretto di Darmstadt (Assia)
 Hausen – frazione di Gauting, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Hausen – ex comune ora frazione di Geltendorf, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Hausen – ex comune ora frazione di Greding, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Hausen – ex comune ora frazione di Heimbach, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Hausen – ex comune ora frazione di Hessisch Lichtenau, città nel distretto di Kassel (Assia)
 Hausen – ex comune ora frazione di Knüllwald, comune nel distretto di Kassel (Assia)
 Hausen – frazione di Lohmar, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Hausen – ex comune ora frazione di Mayen, città nel circondario di Mayen-Coblenza (Renania-Palatinato)
 Hausen – frazione di Murrhardt, città nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)
 Hausen – ex comune ora frazione di Oberaula, comune nel distretto di Kassel (Assia)
 Hausen – ex comune ora frazione di Obertshausen, città nel distretto di Darmstadt (Assia)
 Hausen – ex comune ora frazione di Pohlheim, città nel distretto di Gießen (Assia)
 Hausen – ex comune ora frazione di Salgen, comune nel distretto della Svevia (Baviera)
 Hausen – ex comune ora frazione di Schonungen, comune nel distretto della Bassa Franconia (Baviera)
 Hausen – ex comune ora frazione di Waldbrunn, comune nel distretto di Gießen (Assia)
 Hausen – ex comune ora frazione di Wipfratal, comune nel circondario dell'Ilm (Turingia)
 Hausen am Andelsbach – ex comune ora frazione di Krauchenwies, comune nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)
 Hausen an der Aach – ex comune ora frazione di Singen, città nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)
 Hausen an der Möhlin – ex comune ora frazione di Bad Krozingen, città nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)
 Hausen an der Zaber – ex comune ora frazione di Brackenheim, città nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)
 Hausen-Arnsbach – ex comune ora frazione di Neu-Anspach, città nel distretto di Darmstadt (Assia)
 Hausen im Killertal – ex comune ora frazione di Burladingen, città nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)
 Hausen im Tal – ex comune ora frazione di Beuron, comune nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)
 Hausen ob Urspring – ex comune ora frazione di Schelklingen, città nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)
 Hausen-Oes – ex comune ora frazione di Butzbach, città nel distretto di Darmstadt (Assia)
 Hausen über Aar – ex comune ora frazione di Aarbergen, comune nel distretto di Darmstadt (Assia)
 Hausen vor der Höhe – ex comune ora frazione di Schlangenbad, comune nel distretto di Darmstadt (Assia)
 Kirchen-Hausen – ex comune ora frazione di Geisingen, città nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)
 Weiler-Hausen – frazione di Aldenhoven, comune nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)

Svizzera 
 Hausen, già Hausen bei Brugg – comune nel distretto di Brugg (Canton Argovia)
 Hausen am Albis, già Hausen – comune nel distretto di Affoltern (Canton Zurigo)

Persone 
 Friedrich von Hausen (1150 circa-1190) – compositore tedesco
 Franz Anton Joseph von Hausen-Gleichenstorff (?-1780) – religioso e politico austriaco
 Max von Hausen (1846-1922) – generale tedesco
 Harald zur Hausen (1936) – medico tedesco

Televisione 
Hausen – serie televisiva tedesca